Никола́й Логвине́нко:
 Логвиненко, Николай Афанасьевич (1927—1996) — Герой Социалистического Труда (1971).
 Логвиненко, Николай Павлович (1920—1974) — Герой Советского Союза.